Појам Агнеш може да се односи на:
 Агнеш, мађарско женско име
 Аглент (име), немачки облик имена Агнеш
 Агнеш (река), река у Белорусији